Принц од Астурије може бити:

Принц од Астурије - Титула наследника шпанског престола
Принц од Астурије (награда), награда за достигнућа на различитим пољима културе, уметности и науке коју додељује Фондација Принц од Астурије
Фондација Принц од Астурије
Принц од Астурије (носач авиона)